Мирный — посёлок в Родинском районе Алтайском крае. Административный центр Мирненского сельсовета.

История 
Основан в 1930 году.

Население

Примечания 

Населённые пункты Родинского района